

Азия

Африка

Европа

Океания

Северная и Центральная Америка

Южная Америка

Ссылки 
 Rulers.org
 Онлайн энциклопедия лидеров стран и территорий

1919
1919 год